The Woman Hater, cortometraggio statunitense del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Woman Hater, cortometraggio statunitense del 1910 diretto da Joseph A. Golden
The Woman Hater, cortometraggio statunitense del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation (senza regista)
The Woman Hater, cortometraggio statunitense del 1912 diretto da Pat Hartigan
The Woman Hater, cortometraggio statunitense del 1915 diretto da Charles Brabin
The Woman Hater, cortometraggio statunitense del 1920 diretto da Sidney M. Goldin
The Woman Hater, film statunitense del 1925 diretto da James Flood